Adriaen Verdoel I, kunstschilder
Adriaen Verdoel II, kunstschilder